Арка — криволінійне перекриття прорізу в стіні або простору між двома опорами
 «Арка» — літературний журнал Мистецького українського руху
 «Арка» — польський футбольний клуб з міста Ґдиня
 Арка — самостійна сюжетна частина аніме чи манги
 Арка — персонаж давньогрецької міфології, дочка Тавманта.
 «Арк: Ковчег Часу» (англ. ARQ) — американський фантастичний фільм 2016 року.

 Арка — село, Камистинський район, Костанайська область, Казахстан
 Арка — село, Охотський район, Хабаровський край, Росія